Kazbegi – precedente denominazione di Stepantsminda, comune della Georgia
 municipalità di Kazbegi – municipalità georgiana di Mtskheta-Mtianeti
 3477 Kazbegi – asteroide della fascia principale